Phyllangium är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Phyllangium ingår i familjen Loganiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gentianaordningen
Phyllangium